Сергей Салтанов:
 Салтанов, Сергей Александрович (1904—1937) — советский политический деятель. Кавалер Ордена Ленина (1933).
 Салтанов, Сергей Николаевич (1870—1917) — русский живописец и график.